Der Begriff Gynaeceum bezeichnet:

 im Wohnhaus der griechischen Antike den Frauentrakt, siehe Gynaikonitis
 die Gesamtheit der Fruchtblätter der Blüten von Samenpflanzen, siehe Gynoeceum
 ein mittelalterliches Web- und Spinnhaus, Vorläufer der städtischen Bordelle, siehe Prostitution im Mittelalter